«Greatest Hits... So Far!!!» — перший компіляційний альбом американської поп-рок-співачки Pink. В США альбом вийшов 12 листопада 2010 року.

Список композицій

Видання для Північної Америки 

 "Funhouse" та "I Don't Believe You" не присутні на CD стандартного видання в Північній Америці.

Міжнародні видання

Розширене видання з бонусним DVD

Чарти

Примітки 

Альбоми Pink
Альбоми LaFace Records
Альбоми Jive Records
Альбоми, спродюсовані Максом Мартіном
Альбоми, спродюсовані Shellback